

Codici 
 DAY – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Dayton, Dayton, Stati Uniti d'America
 day – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua dayak

Geografia

Day – comunità non incorporata della Contea di Modoc, California
Day – township della Contea di Montcalm, Michigan
Day – città della Contea di Saratoga, New York
Day – città della Contea di Marathon, Wisconsin
Contea di Day – contea del Dakota del Sud

Persone 
Alice Day – attrice statunitense
Benjamin Day – editore statunitense
Bernard Day – ingegnere britannico
Bobby Day – cantautore statunitense
Catherine Day – economista ed eurocommissaria irlandese
Charlie Day – attore e sceneggiatore statunitense
Christine Day – velocista giamaicana
Derek Day – hockeista su prato britannico
Dominic Day – rugbista a 15 gallese
Doris Day – cantante e attrice statunitense
Dorothy Day – giornalista e attivista statunitense
Ernest Day – direttore della fotografia e regista inglese
Felicia Day – attrice statunitense
Frank A. Day – politico statunitense
Fred Holland Day – fotografo ed editore statunitense
Howie Day – cantautore statunitense
Jason Day – golfista australiano
Kayla Day – tennista statunitense
Lady Day – cantante statunitense
Laraine Day – attrice statunitense
Leon Day – giocatore di baseball statunitense 
Marceline Day – attrice statunitense, sorella di Alice
Morris Day – musicista, compositore e attore statunitense
Patrick Day – pugile statunitense
Paul Day – cantante britannico
Quinton Day – cestista statunitense
Richard Day – scenografo statunitense, di origini canadesi
Robert Day – regista britannico
Rosie Day – attrice britannica
Samuel Day – calciatore inglese
Shannon Day – attrice statunitense
Sheldon Day – giocatore di football americano statunitense
Todd Day – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
William Rufus Day – politico e diplomatico statunitense

Altro
 Day – romanzo di Alison Louise Kennedy del 2007
 Day – traccia dell'album Brave Murder Day dei Katatonia del 1996
 Jess Day – protagonista della serie televisiva New Girl

Pagine correlate 
 Days
 John Day

Altri progetti